Jean Lasserre peut désigner :

 Jean Lasserre (1908-1983), théologien protestant français, secrétaire du Mouvement international de la réconciliation ;
 Jean Lasserre (1922-2008), aviateur et journaliste français.